Svetovno prvenstvo v atletiki 2013 je bilo 14. svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 10. in 18. avgustom 2013 na stadionu Lužniki v Moskvi. Udeležilo se ga je 1974 atletov iz 206-ih držav, ki so tekmovali v 47-ih disciplinah. Gostiteljica prvenstva Rusija je najuspešnejša država na prvenstvu s sedmimi zlatimi medaljami, po šest sta jih osvojili ZDA in Jamajka. Najuspešnejša udeleženca prvenstva sta jamajška atleta Shelly-Ann Fraser-Pryce in Usain Bolt. Fraser-Pryceova je osvojila tri zlate medalje v teku na 100 in 200 m ter v štafeti 4x100 m v ženski konkurenci, Bolt pa v istih disciplinah v moški konkurenci. S skupno osmimi zlatimi in dvema srebrnima medaljama je Bolt postal najuspešnejši atlet v zgodovini svetovnih prvenstev, pred njim je bil rekorder Carl Lewis z osmimi zlatimi ter po eno srebrno in bronasto medaljo.

Dobitniki medalj
DR - državni rekord, RS - rekord sezone, RP - rekord svetovnih prvenstev, OR - osebni rekord

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Sodelujoče države 

 (1)
 (2)
 (11)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (8)
 (1)
 (1)
 (47)
 (2)
 (2)
 (26)
 (10)
 (1)
 (9)
 (27)
 (17)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (2)
 (11)
 (32)
 (3)
 (1)
 (10)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (46)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (7)
 (53)
 (20)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (7)
 (25)
 (2)
 (28)
 (1)
 (2)

 (1)
 (1)
 (10)
 (12)
 (4)
 (1)
 (1)
 (10)
 (9)
 (46)
 (2)
 (10)
 (52)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (67)
 (1)
 (1)
 (60)
 (17)
 (2)
 (1)
 (6)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (6)
 (11)
 (1)
 (15)
 (1)
 (6)
 (1)
 (11)
 (3)
 (57)
 (3)
 (45)
 (41)
 (1)
 (17)
 (49)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (10)
 (3)

 (14)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (16)
 (1)
 (4)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (21)
 (1)
 (1)
 (6)
 (1)
 (23)
 (9)
 (1)
 (1)
 (17)
 (4)
 (1)
 (11)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (55)
 (12)
 (4)
 (5)
 (18)
 (119)
 (2)
 (6)

 (3)

 (1)
 (1)
 (1)
 (11)
 (5)
 (8)
 (1)
 (1)
 (1)
 (11)
 (9)
 (1)
 (1)
 (30)
 (16)
 (41)
 (8)
 (1)
 (1)
 (1)
 (24)
 (18)
 (1)
 (7)
 (2)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (21)
 (4)
 (10)
 (1)
 (1)
 (1)
 (12)
 (61)
 (1)
 (137)
 (1)
 (3)
 (1)
 (15)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)

Sklici

Zunanje povezave 

 
 Uradni rezultati

2013
2013 v športu
Športne prireditve v Rusiji
Šport v Moskvi